Sioqqap Kuua bezeichnet:
 Sioqqap Kuua (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sioqqap Kuua (Fluss, Pituffik), Fluss in Pituffik, Grönland